Блоне () — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Западноваршавский повят, Мазовецкое воеводство. Население — 19 696 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 30 года:

Сельские округа 
 Бялутки
 Бялуты
 Беневице
 Бенево-Парцеля
 Бенево-Весь
 Блоне-Весь
 Брамки
 Холевы
 Дембувка
 Гурна-Весь
 Константув
 Копытув
 Лазнев
 Лазневек
 Лонки
 Марысинек
 Нова-Гурна
 Нова-Весь
 Нове-Фащыце
 Новы-Лущевек
 Пёрунув
 Радонице
 Радзикув
 Рохалики
 Рокитно
 Старе-Фащыце
 Стары-Лущевек
 Вавжишев
 Витанув
 Витки
 Воля-Лущевска
 Жукувка
 Цесинек
 Радзикув-Весь
 Одживул
 Пасс
 Рокитно-Майёнтек

Соседние гмины 
 Гмина Баранув
 Гмина Брвинув
 Гмина Гродзиск-Мазовецки
 Гмина Лешно
 Гмина Ожарув-Мазовецки
 Гмина Тересин

Ссылки 
 Официальная страница

См. также 
 Герб гмины Блоне

гмины Мазовецкого воеводства